Изю́мский — фамилия:

 Изюмский, Андрей Владимирович (1959—2011) — советский и российский поэт, композитор, музыкант и певец.
 Изюмский, Борис Васильевич (1915—1986) — советский писатель.
 Изюмский, Николай Александрович (1904—1967) — кавалер Ордена Красной Звезды, инженер-теплотехник, мемуарист.